Панея — гора в Крыму.
 Панея — скала в Крыму.